Pino albar puede referirse a:

 El nombre común de la planta Pinus nigra.
 El nombre común de la planta Pinus pinea.
 El nombre común de la planta Pinus sylvestris.